Соревнования по метанию диска у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 15—16 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 57,50 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования в двух квалификационных группах прошли в утренней программе 15 августа 2014 года.

Финал 

Основные соревнования в метании диска у женщин прошли 16 августа 2014 года. Обладательница всех возможных титулов хорватка Сандра Перкович захватила лидерство после первой же попытки и в дальнейшем только увеличивала его. Она защитила свой титул чемпионки Европы и в 24 года стала уже трёхкратной победительницей первенств континента. Пятым броском она установила новый личный и национальный рекорд — 71,08 м, что стало самым далёким результатом в женском метании диска в 21 веке и после 29 мая 1992 года, когда Лариса Короткевич отправила снаряд на 71,30 м.

Примечания

Ссылки 
 

метания
Метание диска на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике